Зорах - фамилия:

 Зорах, Маргарита (1887—1968) — американская художница, жена Уильями Зораха.
 Зорах, Уильям (1887—1966) — американский скульптор и художник.

См. также 
 Зора
 Зорахач